Het ATP-toernooi van Atlanta 2013 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) wordt gespeeld van 22 tot en met 28 juli 2013. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Atlanta.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta